Rio Tapajos kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio Tapajós, vattendrag, 
 Rio Tapajos (vattendrag i Brasilien), Pará, Aveiro, 
 Rio Tapajos (föreslagen stat i Brasilien) – en uppdelning av delstaten Pará

Robotskapade Brasilienförgreningar